Chacabuco (buque) puede referirse a los siguientes buques de guerra:

Buques de la Armada Argentina: 
Chacabuco, ex Amazonas, ex General Brown, combatió en las guerras civiles y fue la primera sede de la Escuela Naval Militar
Bergantín goleta Chacabuco (1853), del Estado de Buenos Aires, dado de baja por los daños recibidos en el Combate de Martín García (1853)
Vapor Chacabuco, ex Menay, ex Coronel Dorrego, sirvió en la Guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires y en la Guerra de la Triple Alianza
Bergantín Chacabuco (1817) guardacostas que sirvió durante las guerras civiles en el río Paraná
Corbeta Chacabuco (1826), ex Coquimbo de la Escuadra Libertadora del Perú, sirvió en las campañas corsarias de la Guerra del Brasil 
Goleta Chacabuco (1842), ex Moleska, sirvió en la Campaña naval de 1841 (Guerra Grande), el bloqueo de Montevideo y en la Batalla de la Vuelta de Obligado
Ballenera Chacabuco (1840) operó durante la Guerra Grande patrullando los ríos Uruguay y Paraná
Barca Chacabuco (1816) ex Rose, ex Clifton, corsario en la Guerra de la Independencia Argentina

Buques de la Armada de Chile: 
Corbeta Chacabuco (1866), sirvió en la Guerra del Pacífico
Corbeta Chacabuco (1815)

Nombres de buques de guerra